Nied bezeichnet:

 Frankfurt-Nied, Stadtteil von Frankfurt am Main
 Nied (Fluss), Fluss in Lothringen und im Saarland (Nied Française)
 Nied Allemande, rechter Nebenfluss der Nied
 Nied (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Saarlouis im Saarland

Nied ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Nied (1889–1939), deutscher Priester und Namenforscher
 Karsten Nied (* 1969), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 NID
 Niet